Андрей Алексеевич Негривода (род. 1 января 1968, Одесса, Украинская ССР) — российский литератор-прозаик, драматург, сценарист, актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (2006), Член Союза писателей России (2008).  

В прошлом офицер СпН. Получил несколько ранений. 

В 1995 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого (КГИТИ).

С 1996 по 1998 актер Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного.

Сыграл в кино более 80 ролей

Творчество

Роли в кино 
 1994 Поезд до Бруклина — сосед по купе
 1994 Музыка, любовь, афера — игрок
 2002 Семейка — настройщик
 2004—2005 Исцеление любовью — бизнесмен
 2004 Москва. Центральный округ 2 — Арсен, вор в законе
 2006 Утёсов. Песня длиною в жизнь — налётчик
 2007—2012 След — банкир
 2008 Час Волкова 2 сезон — телохранитель
 2008—2011 Обручальное кольцо — бизнесмен
 2009 Глухарь. Продолжение — милиционер, сотрудник РОВД
 2009 Меч — участковый
 2009 Тайные знаки 2 сезон — Закир-шах, Король Афганистана (главная роль)
 2009 Записки экспедитора тайной канцелярии — палач
 2010 Записки экспедитора тайной канцелярии-2 — палач
 2010 Братаны 2 — командир спецназа
 2010 Вы заказывали убийство — капитан ДПС
 2010 Гаражи, серия «Враг народа» — Федоров, капитан ГИБДД
 2010 Дворик — бригадир грузчиков
 2010 Детективное агентство «Иван да Марья» — майор милиции
 2010 Зверобой 2 сезон — эксперт по пожарной безопасности
 2010 Здесь кто-то есть… — Рогов, прораб
 2010 Зоя — помощник кинооператора
 2010 Невидимки 2 сезон — Зайко, украинский оперативник
 2010 Однажды в милиции, серия «Художник с того света» — охранник картинной галереи
 2010 Петля — эксперт-криминалист
 2010 Русский крест — командир разведгруппы
 2010 Супруги — прапорщик из райвоенкомата
 2010 Черкизона. Одноразовые люди — жилец коммуналки с Украины
 2010 Шахта — спасатель МЧС
 2010 Школа для толстушек — начальник ЧОПа
 2010—2011 Глухарь. Возвращение — врач скорой помощи
 2010—2012 Важняк — Игорь Соловьев, депутат, олигарх (главная роль)
 2011 Адвокат 8 сезон, серия «Последний пенальти» — менеджер футбольной команды
 2011 Геймеры — "Злодей", уголовный авторитет
 2011 Голубка — ефрейтор, автомеханик
 2011 Девичья охота — мэр города
 2011 Записки экспедитора Тайной канцелярии 2 — палач
 2011 Лесник — Никсон, вор в законе (главная роль)
 2011 Метод Лавровой : серия «Призрак» — Долгов, генерал
 2011 Москва. Три вокзала — Скрудж, скупщик драгоценностей
 2011 Москва. Центральный округ 3 — ветеран-афганец
 2011 Проездной билет — охранник радиостанции
 2011 Раскол — палач
 2011 Срочно в номер 3 сезон — Андрей Николаевич, начальник охраны клуба
 2011 Терминал — начальник ЧОПа
 2011 Профиль убийцы — "Седой", вор в законе
 2012 Алиби надежда, алиби любовь — клиент Нади
 2012 Братья — Карел, вор в законе / Гущенков, бизнесмен (главная роль)
 2012 Геймеры — Злодей, уголовный авторитет
 2012 Гражданка начальница. Продолжение — Евгений Купцов, преступник (главная роль)
 2012 Дело следователя Никитина — Майор НКВД Егоров, личный помощник Ягоды
 2012 Счастливы вместе — лесник, охотник
 2012 Петрович, серия «Призрак» — прокурор
 2012 Топтуны — Разгон, уголовный авторитет
 2012 Братаны 3 сезон — налётчик
 2012 Учитель в законе. Возвращение — Зубр, уголовный авторитет
 2013 Под прицелом объектива — Швидко, дальнобойщик
 2013 Москва. Центральный округ-4 — Зуб, вор в законе
 2013 Второй убойный — Коневец, киллер-снайпер
 2013 МосГаз — Помощник Н. С. Хрущёва
 2013 Дэльта — Мамонт, руководитель ОПГ
 2013 Человек ниоткуда — Сиплый, уголовный авторитет
 2013 Идеальный мужчина — Дядя Коля, отставной прапорщик ВДВ
 2014 Розыск — Соловьёв Андрей Иванович, бизнесмен / «Соловей» руководитель ОПГ (главная роль)
 2014 Нежные руки — Директор кладбища
 2014 Легавый-2 — Рудый, литовский националист
 2014 Пропавшие без вести — Юрий Петрович, прораб
 2014 Паутина-8 — Багир, воровской авторитет
 2014 Моя последняя свадьба, или как это делалось в Одессе — Андрей Чайка, рассказчик (главная роль)
 2014 У Чёрного моря… — Евтихий Проценко (главная роль)
 2015 Алёшка — Мефодий Чайка, отец Алёшки (главная роль)
 2015 Дуськин взвод — Иван Посевной (главная роль)
 2015 Я умер вчера… — Волохов Алексей Иванович, врач-психиатр (главная роль)
2019 Lost with Mom — Сергей (егерь) (главная роль). Кинокомпания Beijing Joyleader Co. Ltd (Китай), режиссер - Xu Zheng (Китай)

постановщик трюковых сцен, военный консультант
 2010 Братаны 2
 2011 Терминал
 2014 У Чёрного моря
 2015 Алёшка
 2015 Дуськин взвод
 2015 Я умер вчера…

Проза 
Источник — Электронные каталоги РНБ

Драматургия 
Написал сценарии (некоторые в соавторстве):

 2009 — Цель вижу! (в соавторстве с Е.Сокуровым) (по одноимённому роману Негривода А.) кинокомпания "Синебридж"
 2011 — Инсар (в соавторстве с А.Куляминым) (по роману Негривода А. «Танго теней» (ТВ) (в производстве)
 2011 — На грани любви (в производстве)
 2012 — Байки одессита (моноспектакль)
 2012 — Моя последняя свадьба, или как это делалось в Одессе (в производстве)
 2012 — И была победа… (по роману Негривода А. «Цель вижу! — 2») (в производстве)
 2013 — Алёшка (по одноимённому роману Негривода А.) (в производстве)
 2013 — У Чёрного моря… (по одноимённому Негривода А. "Санинструктор. 41-й. У Чёрного моря) (в производстве)
 2013 — Дуськин взвод (по одноимённому роману Негривода А.) (в производстве)
 2014 — Боцман (по одноимённому роману Негривода А.) (в производстве)
 2014 — Спасти и сохранить (по одноимённому роману Негривода А.) (в производстве)
 2014 — Буханочка (по одноимённому роману Негривода А.) (в производстве)
 2016 — Осенью 41-го (по роману Негривода А.) кинокомпания "Леда-фильм"
 2017 — Филин (по одноимённому роману Негривода А.) (в производстве)
 2020 — Яшка-Буксир (по одноимённому роману Негривода А.) (в производстве)
 2020 — Возвращайтесь, мальчики... (по одноимённому роману Негривода А.) (в производстве)
 2021 — Умирать приказа не было... (по одноимённому роману Негривода А.) (в производстве)

Награды и признание 
 Специальный диплом жюри международного литературного конкурса военных писателей имени Героя Советского Союза В. В. Карпова «Служу народу и Отечеству!» (2008)
 Гран-при всероссийского литературного конкурса военно-патриотической книги «Твои, Россия, сыновья!»(2008)
 Член Союза писателей России (2008)
 Медаль Союза писателей России (2008) — за победу во всероссийском литературном конкурсе военно-патриотической книги «Твои, Россия, сыновья!»
 Медаль А. С. Грибоедова (2009) — за большой вклад в военно-патриотическую литературу

Ссылки 
 
 

Выпускники военных вузов
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Члены Союза писателей России
Мастера спорта СССР